UEFA Liga prvaka 2016./17. je 62. sezona najelitnijeg europskog klupskog nogometnog natjecanja, odnosno 25. sezona od kada je natjecanje promijenilo svoj format i preimenovano iz Kupa europskih prvaka u UEFA Liga prvaka. U natjecanju sudjeluje 78 momčadi iz 55 nogometna saveza, a samo Lihtenštajn i Kosovo nema predstavnika u ovom natjecanju.

Natjecanje je počelo 28. srpnja 2016. prvom pretkolom, a završilo je finalnom utakmicom 3. lipnja 2017. godine na stadionu Millennium u Cardiffu.

Momčadi u natjecanju
U sezoni 2016./17., ukupno sudjeluje 78 momčadi iz 53 od 55 UEFA-ina saveza (iznimka je Lihtenštajn, koji nema domaću ligu i Kosovo). Klubovi su razmješteni prema UEFA koficijentima države iz koje dolaze.

Broj klubova po UEFA-inom rangu:
 Države ranga od 1 do 3 imaju 4 kluba
 Države ranga od 4 do 6 imaju 3 kluba
 Države ranga od 7 do 15 imaju 2 kluba
 Države ranga od 16 do 55 imaju 1 klub (bez Lihtenštajna)

Pobjednici Lige prvaka 2015./16. i Europske lige 2015./16. imaju osigurano mjesto u Ligi prvaka za ovu sezonu u slučaju da se ne kvalificiraju preko njihovog nacionalnog prvenstva. S obzirom na pravilo da jedna država ne može imati više od pet prestavnika u Ligi prvaka, ako su pobjednici Lige prvaka i Europske lige iz jedne od tri države s najvećim rejtingom (one s četiri predstavnika) i ne uspiju se kvalificirati kroz domaće prvenstvo, četvrtoplasirana momčad iz te lige ne može se kvalificirati za Ligu prvaka.

Za UEFA Ligu prvaka 2016./17., nogometnim savezima se dodjeljuju mjesta u skladu s njihovim UEFA koficijentom 2015. godine. Uzima se u obzir njihov učinak u europskim natjecanjima od 2010./11. do 2014./15.

Kvalificirane momčadi
Pozicije u protekloj sezoni u nacionalnim ligama su prikazani u zagradi, osim za Sevillu koja se plasirala u Ligu prvaka kao aktualni prvak Europske lige.

Datumi utakmica 
Raspored utakmica u UEFA Ligi prvaka 2016./17. prikazano je u tablici. Sva izvlačenja su održana u Nyonu, Švicarska.

Kvalifikacije

Prvo pretkolo
Ždrijeb prvog i drugog kvalifikacijskog pretkola bio je 20. lipnja 2016. godine. Prve utakmice su igrane 28. lipnja, dok su se uzvrati igrali 5. i 6. srpnja 2016. godine.

|}

Drugo pretkolo
Prve utakmice su odigrane 12. i 13. srpnja, dok su uzvrati odigrani 19. i 20. srpnja 2016. godine.

{{TwoLegResult|Olimpija Ljubljana||6:6 (g)|Trenčín||3:4|3:2}}

|}

Treće pretkolo 
Treće pretkolo je podjeljeno u dvije odvojene skupine: natjecanje za prvake i natjecanje za neprvake. Poražene ekipe u trećem pretkolu će natjecanje nastaviti u doigravanju za Europsku ligu.
Izvlačenje trećeg pretkola je održano 15. srpnja 2016. godine. Prve utakmice su odigrane 26. i 27. srpnja, dok su se uzvrati odigrali 2. i 3. kolovoza 2016. godine.

|-
!colspan=6|Natjecanje za prvake

|-
!colspan=6|Natjecanje za neprvake

|}

Razigravanje 
Razigravanje, ili play-off runda, također je podijeljena na 2 dijela, za prvake i neprvake svojih država. Momčad koja ispadne iz razigravanja kvalificira se za natjecanje po skupinama Europske lige 2016./17.

Ždrijeb razigravanja održan je 5. kolovoza 2016. godine.Prve utakmice su igrane 16. i 17. kolovoza, dok su se uzvrati igrali tjedan kasnije, 23. i 24. kolovoza 2016. godine.

|-
!colspan=6|Natjecanje za prvake

|-
!colspan=6|Natjecanje za neprvake

|}

Natjecanje po skupinama

Ždrijeb ovosezonskog natjecanja po skupinama održan je 25. kolovoza 2016. u Monaku.

Ukupno 32 momčadi su raspodijeljene u četiri jakosne skupine. U prvu jakosnu grupu je smješten aktualni prvak Real Madrid i prvih sedam prvaka najbolje rangiranih nogometnih saveza koji su određeni UEFA koeficijentom 2015. Ostale ekipe su raspoređene po šeširima na osnovu njihovog UEFA koeficijenta za 2015. godinu. Momčadi su ždrijebane u osam skupina po 4 ekipe, s tim da klubovi iz istih država ne mogu biti ždrijebani u istu skupinu. 

U svakoj skupini, momčadi igraju jedne protiv drugih u dva susreta, tako da svaka momčad igra kod kuće i u gostima u 6 kola. Rasporedi kola su sljedeći: 13. – 14. rujna, 27. rujna–28. rujna, 18. – 19. listopada, 1. – 2. studenog, 22. – 23. studenog, i 6. – 7. prosinca 2016.

Pobjednici skupina, kao i drugoplasirani, prolaze u osminu finala, dok trećeplasirane momčadi odlaze u šesnaestinu finala Europske lige 2016./17.

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Drugi dio natjecanja
Drugi dio natjecanja, popularno zvan nokaut faza, igra se tako da se momčadi u svakoj rundi sučeljavaju u dvije utakmice, tako da svaka ekipa igra kod kuće i u gostima. Jedina iznimka je finale, koje se igra samo jednom, i to na neutralnom terenu. Način ždrijebanja u ovom dijelu natjecanja je sljedeći:
U ždrijebu osmine finala, osam pobjednika skupina su nositelji ždrijeba, dok drugoplasirane ekipe nisu. Dakle, nositelji se ždrijebaju s nenositeljima, s tim da se momčadi koje su igrale u istoj skupini, kao i momčadi iz istih država nisu mogle zajedno ždrijebati.
U ždrijebovima četvrtfinala i nadalje, nema nositelja, mogu se ždrijebati bilo koje dvije ekipe, neovisno u kojoj su skupini igrali ili iz koje su države.

Osmina finala
Ždrijeb osmine finala održan je 12. prosinca 2016. Prvi susreti su se odigrali 14., 15., 21. i 22. veljače, a uzvrati 7., 8., 14. i 15. ožujka 2017.

|}

Četvrtfinale
Ždrijeb četvrtfinala održan je 17. ožujka 2017. Prve utakmice su se odigrale 11. i 12. travnja, a uzvrati 18. i 19. travnja 2017.

|}

Polufinale
Ždrijeb polufinala održan je 21. travnja 2017. Prvi susreti su se odigrali 2. i 3. svibnja, a uzvrati igrati 9. i 10. svibnja 2017.

|}

Finale
Finale natjecanja se odigralo 3. lipnja 2017. na Millennium stadionu u Cardiffu, Wales.

Statistika

Najbolji strijelci
Statistika isključuje kvalifikacijske runde i razigravanje.

Izvor:

Najbolji asistenti

Izvor:

Povezani članci 
 UEFA Europska liga 2016./17.
 UEFA Superkup 2017.
 FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo 2017.

Izvori

Vanjske poveznice
UEFA Liga prvaka (službena stranica)

2016-17